Sprint kobiet techniką klasyczną był jedną z konkurencji XXXVI Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym. Odbył się 21 lutego 2013. Eliminacje rozpoczęły się o 10:45, a ćwierćfinały o 12:45. Tytuł sprzed dwóch lat obroniła Norweżka Marit Bjørgen, drugie miejsce zajęła Ida Ingemarsdotter ze Szwecji, a brązowy medal zdobyła kolejna reprezentantka Norwegii - Maiken Caspersen Falla.

Wyniki

Eliminacje 
Wyniki:

W eliminacjach każda zawodniczka biegła osobno. Po ukończeniu trasy przez wszystkie biegaczki, 30 zawodniczek z najlepszymi czasami awansowało do ćwierćfinałów.

Ćwierćfinały 
Wyniki:

W ćwierćfinałach wystąpiło razem 30 zawodniczek.Odbyło się 5 biegów ćwierćfinałowych. W każdym biegu wystartowało po 6 biegaczek. Dwie pierwsze na mecie automatycznie zakwalifikowały się do półfinałów. Po ukończeniu wszystkich ćwierćfinałów wyniki czasowe biegaczek, które zajęły w swoich ćwierćfinałach trzecie i czwarte miejsce zostały zestawione ze sobą. Dwie biegaczki z najlepszymi czasami przeszły do półfinałów jako tzw. Lucky Loserzy.
 Ćwierćfinał 1

 Ćwierćfinał 2

 Ćwierćfinał 3

 Ćwierćfinał 4

 Ćwierćfinał 5

Półfinały 
Wyniki:

W półfinałach wystąpiło razem 12 zawodniczek. Odbyły się 2 biegi półfinałowe. W każdym biegu wystartowało 6 biegaczek. Dwie pierwsze na mecie przeszły do finału. Po ukończeniu wszystkich półfinałów wyniki czasowe biegaczek, które zajęły w swoich półfinałach trzecie i czwarte miejsce zostały zestawione ze sobą. Dwie biegaczki z najlepszymi czasami awansowały do finału jako tzw. Lucky Loserzy.
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał 
Wyniki:

Jeden bieg, w którym wystąpiło sześć biegaczek. Trzy najlepsze zawodniczki na mecie otrzymały kolejno medal złoty, srebrny i brązowy.

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013